The Amazing Spider-Man bezeichnet:

 The Amazing Spider-Man, deutscher Titel Spider-Man, Comic-Figur und Comicreihe von Marvel Comics
 The Amazing Spider-Man (Fernsehserie), 14-teilige Fernsehserie aus den Jahren 1977–1979
 The Amazing Spider-Man, deutscher Titel Spider-Man – Der Spinnenmensch, Spielfilm aus dem Jahr 1972
 The Amazing Spider-Man (2012), Spielfilm aus dem Jahr 2012 
 The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, Spielfilm aus dem Jahr 2014